Roger Loysch (né en 1948), cycliste et directeur sportif belge ;
 Roger Loysch (né en 1951), cycliste belge.